Niemcy:
 St. Wendel – powiat w kraju związkowym Saara
 St. Wendel – miasto w kraju związkowym Saara, w powiecie St. Wendel

Osoby:
 Johnathan Wendel – profesjonalny gracz komputerowy
 Joseph Wendel – niemiecki katolicki duchowny
 Wendel Clark – kanadyjski hokeista
 Wendel Geraldo Maurício e Silva – brazylijski piłkarz
 Wendel Roskopf – niemiecki architekt
 Wendel Suckow – amerykański saneczkarz

Inne:
 Wendel – firma francuska

Zobacz też:
 Stiring-Wendel
 Wendelin